Sherwan steht für:

 Sherwan (Abbottabad), Ortschaft im Abbottabad (Distrikt), Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Sherwan ist der Familienname folgender Personen:

 Amed Sherwan (* 1998), irakischer Aktivist für Atheismus und LGBT-Rechte